La série Brothers in Arms, initiée par le jeu Brothers in Arms: Road to Hill 30 en 2005, se compose de plusieurs jeux vidéo. Elle présente de nombreux personnages au gré des différentes missions mises en scène. Cet article présente les personnages de Brothers in Arms.

Matthew "Matt" Baker 
Né à Saint-Louis (Missouri) le . Il s'est engagé dans les paras à la suite de l'agression japonaise de Pearl Harbor. Simple soldat, il fut promu caporal puis sergent (et chef d'escouade c'est-à-dire "Squad Leader" du ) quelques jours avant le Jour J. Il ne s'attendait pas à cette promotion, ce qui lui cause bien des tourments avant le saut sur la Normandie. Finalement, il se fait à l'idée qu'il devra mener ses hommes du mieux qu'il le pourra. 
Malgré tous ses efforts, il perdra la moitié de son escouade en Normandie, ce qui le tourmentera par la suite. 
Baker a la tendance amusante de se retrouver projeté au sol par des explosions, ce qui lui vaut quelques cicatrices, notamment au visage; mais surtout des railleries de la part de ses hommes, Hartsock en particulier : « Tu passes plus de temps sur le dos que la sœur de Paddock ».
Il est nommé sergent-chef (« Staff Sergeant ») avant le saut sur la Hollande. Dans Hell's Highway, Baker se paye une cicatrice de plus et est victime d'hallucinations: il est souvent hanté par le visage de Leggett (surtout de ce dernier, mais aussi d'autres camarades perdus) se sentant coupable de sa mort (il lui avait ordonné le silence à propos de la mort d'Allen et Garnett pour le protéger, mais cela ne faisait qu'accroître son sentiment de culpabilité). À la fin de la mission « Trou de souris », on voit trois allemands se dresser au-dessus de lui alors que la pièce où il se situe est vide.

Il a sous ses ordres la  qui comprend une équipe d'appui-feu dirigée par le caporal Hartsock (jusqu'à sa promotion en tant que sergent, qui est ensuite remplacé par Zanovich promu au rang de caporal), et une équipe d'assaut dirigée par le caporal Corrion. Néanmoins, lors de l'opération Market Garden, de son grade de sergent-chef il peut diriger tous les hommes au niveau du peloton (ce qui nous permet de prendre le contrôle de 3 équipes dans Hell's Highway par rapport à 2 dans les précédents épisodes).

Baker's Dozen : 
Cpl. Hartsock
Cpl. Corrion
Pvt. Allen (Tué au combat)
Pvt. Garnett (Tué au combat)
Pfc. Zanovich
Pfc. Obrieski (Tué au combat)
Pvt. Rivas (Tué au combat)
Pvt. McCreary
Pfc. Courtland
Pfc. Desola (Tué au combat)
Pvt. Muzza (Tué au combat)

Greg "Mac" Hassay 
Né le , il s'engage comme simple soldat dans l'armée en 1930 et obtient ses galons de Sergent, puis de Sergent-Chef en 1939. Il assume ce rôle au sein de la , puis prend le commandement de cette section après que le Lieutenant Jackson est tué le . Il est blessé à Carentan, mais survit à ses blessures et est promu "1st Sergeant" après la Normandie. Dans Hell's Highway, Hassay est nommé Adjudant-chef auprès du Lt-Colonel Cole. Il est l'un des 4 hommes qui connaissaient la vérité sur la mort d'Allen et Garnett.

Kevin "Legs" Leggett 
Né le , Leggett grandit à New York, dans Brooklyn. Il est assigné à son engagement comme opérateur radio à la . Il parle légèrement français. Lorsque Allen et Garnett sont tués, il est le seul à survivre, ce qui le désigne bouc-émissaire selon tous ses camarades, sauf Corrion. Lors de l'attaque allemande sur la colline 30, il ne parvient pas à obtenir une réponse du commandement à ses requêtes de renforts. Soumis à ce deuxième échec, il perd la raison et tire au pistolet sur un char allemand en approche. Il est tué net par l'explosion d'un obus tiré par ce blindé. On apprend plus tard que même si aucune réponse ne parvenait aux américains, les blindés avaient reçu le message et s'étaient dirigés vers eux pour les soutenir. 

Baker, Hassay, Dawson et Leggett sont les seuls membres de la  à savoir la vérité sur les morts d'Allen et Garnett, la mort de ses trois hommes poursuivra Baker jusqu'en Hollande. 

On apprend dans Hell's Highway que Dawson a rencontré Leggett en Normandie avant sa mort, et qu'il lui a tout raconté sur les morts d'Allen et Garnett. En Hollande, Dawson oblige Baker à raconter la vérité à ses hommes sinon c'était lui qui le ferait. Baker raconte donc tout aux hommes de la . La vérité choque les hommes, surtout Sam Corrion qui était le seul à croire Leggett innocent.

Joseph "Joe" Hartsock 
Né à Laramie (Wyoming) le , Red, surnommé ainsi en raison de la couleur de ses cheveux, est au début du jeu le chef de l'équipe d'appui-feu de Baker. Durant sa jeunesse, il a reçu un coup dans un bar, ce qui lui causa une cicatrice sur le visage. Hartsock s'est marié et a eu une petite fille juste avant de partir rejoindre son unité. 
En Normandie, il passera tour à tour de la 3e à la , combattant sous les ordres de Baker, et en même temps dirigeant la seconde escouade. 
Particularité de Red, après la mort de Desola, il jeta son casque dans la rivière, et combattra les jours suivants tête nue.
À la suite des lourdes pertes subies par les paras en Normandie, il sera promu Sergent, chef de la .
Hartsock a perdu une phalange de son annulaire de la main gauche lors des combats pour Baupte. Depuis, il porte son alliance autour du cou.
Red est assez différent de Baker : il considère que les pertes sont naturelles au combat, et que l'unique chose qu'il puisse faire est de les minimiser. Il n'en demeure pas moins un très bon meneur d'hommes. Il est nommé Sergent-Chef avant la Hollande. À la fin de la mission " Vendredi noir ", un obus est tiré dans une vitrine de magasin où Baker, Hartsock, Friar et Campbell sont. Hartsock est blessé au dos, à la suite de cette mission, le Caporal Paddock est nommé Sergent et remplace Hartsock provisoirement. On apprend malheureusement à la fin du jeu, qu'Hartsock, dû à la blessure dans son dos est victime d'une paralysie générale, et est inapte au combat. Il est dit que ce personnage s'inspire de l'acteur américain Damian Lewis, connu pour avoir joué dans la série Frères d'armes le rôle du Major Richard D. Winters.

Samuel "Sam" Corrion 
Né le  à Augusta (Géorgie), il dirige l'équipe d'assaut de la  il est aussi le bras droit de Baker. Il est connu pour être un personnage à part. Il suit les ordres de Baker à la lettre, mais ne mâche pas ses mots. Lors de l'assaut du Hameau Fournel, il soupire lorsque Baker dit qu'il ne sait pas combien d'ennemis lui font face. Durant cette mission, il est forcé de se cacher dans une mare de boue pour ne pas être repéré par les Allemands.
Ce fut l'un des seuls à défendre Leggett lorsque Garnett et Allen furent tués.
Il est le seul des 3 caporaux de l'escouade à n'avoir pas été promu Sergent, et ceci lui pèse énormément. Dans Hell's Highway, alors que Hartsock est blessé, Baker nomme Paddock au poste de Sergent à la place de Corrion. Il est blessé dans la mission Hell's Highway. On découvre à la fin du jeu qu'il a survécu, et qu'il est en état de combattre. Cependant, il a perdu toute confiance en Baker après avoir entendu l'histoire d'Allen et Garnett. Il souhaite ne plus jamais combattre à ses côtés.

Robert Cole 
Personnage réel, il est né au Texas le . Il rentre dans l'armée en 1934, et lors du débarquement allié en Normandie, il tient le rang de lieutenant-colonel commandant le  du  d'infanterie parachutiste. Il meurt en Hollande lors de l'opération Market Garden, abattu par un tireur d'élite alors qu'il tentait de dresser un panneau afin d'avertir les avions alliés de sa position.

La mort de Cole dans BiA-HH : https://www.youtube.com/watch?v=EJuoWLPAaeQ

George Risner 
Né à Saint-Louis (Missouri) Risner est le meilleur ami de Baker, il est entré dans l'armée avec lui. Une blessure à la jambe le sépare de son ami le rendant inadapté à intégrer les rangs des parachutistes. Il trouve une place dans le corps des chars. Il devient sergent, et commandant d'un char M5 Stuart dans le  de char. Lors du "Jour J", il débarque sur la plage Utah et rejoint Baker. Mais il est tué durant une embuscade.

Seamus Doyle 
Immigrant irlandais, il est né le . Très bavard, on pense qu'il vivait à Boston avant la guerre. Il a seulement été élevé par sa mère, et n'a jamais connu son père (il a pourtant été nommé d'après lui). Membre de la  aéroportée, il a été parachuté par erreur sur une autre zone durant l'invasion de la Normandie. Néanmoins, cela lui a permis de sauver "Red" Hartsock coincé dans un arbre, et surtout repéré par un soldat allemand. Ils deviennent ensuite de très bons amis.
Ils ne se rencontrent pas jusqu'à la prise de Baupte par les deux divisions aéroportées. Les deux soldats étaient devenus sergents. Hartsock l'aida à prendre Saint-Sauveur, mais lors de cette bataille Doyle périt sous le feu d'un char ennemi. Après le combat, la seule chose qui reste du soldat est un malheureux patch de la  que Hartsock met depuis sur son casque.

Stephan "Obi" Obrieski 
Né en Pologne le , il émigre aux États-Unis. Il s'engage dans les paras et espère pouvoir rejoindre son pays natal pour retrouver ses parents et sa petite amie qu'il a laissés. Il est membre de l'équipe appui-feu. Il est très lié avec Zanovich. Il est tué par un tireur embusqué au sommet de la cathédrale de Carentan le , d'une balle dans la tête, et son corps tombe sur le parvis de celle-ci.

Tom Zanovich 
Né le  à Princeton (New Jersey), il part de chez lui à l'âge de 16 ans et s'engage dans la légion étrangère. Il combat en France et en Norvège en 1940, puis après la défaite, s'enfuit aux États-Unis et rejoint les parachutistes. Il prend le commandement de l'équipe appui-feu de Baker après la promotion de Red au rang de Sergent. Il est lui-même promu Caporal après la Normandie.

Michael Jeff Garnett 
Né le  dans l'État du Kentucky (il plaisante toujours sur le fait qu'il vient "de NullePart") , Garnett était docker sur la rivière Ohio avant la guerre. Inséparable ami d'Allen depuis le lycée, ils s'engagent ensemble dans les paras. Garnett ne s'entend pas très bien avec Leggett. Ils parvinrent même à se retrouver dès les premières minutes en Normandie, malgré la grande confusion durant les sauts. Il semble toujours cynique et a toujours une remarque bien placée. Il est tué le , alors qu'il prenait un flanc avec Allen et Leggett, lors de l'attaque d'une grande ferme Normande. Dans les cauchemars de Baker, on le voit, tenant le "pistolet maudit", prendre une balle dans la tête. On apprend au fil de l'histoire qu'en effet, il a été tué d'une balle dans la tête.

Larry James Allen 
Né le  dans le Connecticut, il est l'inséparable ami de Garnett. Il ne se sont jamais quittés depuis le lycée, pas même lors des parachutages qui furent pourtant très aléatoires. Ils accompagnent Baker lors de ses missions, maniant même un bazooka avec Garnett lors de l'attaque du complexe XYZ. Il est fan de Superman, contrairement à Leggett qui pense que Batman est le meilleur Super-Héros. Il ne s'entend absolument pas avec Leggett. Après la mort du Sergent Risner, les deux acolytes ramassent le "pistolet maudit". Ils seront tués ensemble lors la prise de flanc d'une ferme le .

David Muzza 
Né en 1924, Muzza est le premier à toucher le "pistolet maudit" dans la cinématique "9 days earlier". Il est également le premier membre de l'escouade à mourir, le , touché par un éclat d'obus de la DCA dans l'avion au-dessus de la Normandie. Il y sera laissé agonisant par les autres membres de l'escouade.

Jack Courtland 
Né en 1922, à Richmond (Virginie) Jack a rejoint les parachutistes avec des rêves de gloire plein la tête. Mais ses espoirs s'écroulent lors de son arrivée en Normandie, où il est séparé du reste de l'escouade pendant plusieurs jours. Membre de l'équipe d'assaut en Normandie, il passera dans l'équipe d'armes spéciales en Hollande. Après la guerre, il voudrait jouer pour l'équipe de baseball des Yankees de New York. Il est très lié avec McCreary.

Michael Desola 
Né en 1923 dans une famille italienne de Philadelphie, Desola se lie très vite d'amitié avec Hartsock car ils partagent leurs histoires de combats dans les bars. Membre de l'équipe d'assaut, il est très calme même face aux dangers. Il est tué le  sur la "Purple Heart Lane", en franchissant une "Belgian Gate", lorsque deux stukas bombardent le pont sur la Douve. Il apparaît éventré au début de l'attaque sur la ferme Ignouf, ce qui rend fou de rage Hartsock qui jette son casque dans la Douve.
Lorsque Allen et Garnett sont tués, c'est lui qui ramasse le pistolet "maudit" sans que les autres ne le voient. Il n'apprécie pas non plus leurs morts et en veut beaucoup à Leggett.

Dale "Kid" McCreary 
Né en 1925, McCreary est le plus jeune de l'escouade et est surnommé Kid (= gamin). Membre de l'équipe d'assaut, il est le dernier membre du stick, donc le dernier à s'élancer de l'avion, et positionné derrière Muzza, signale que celui-ci est blessé. Mais personne ne peut rien faire et il doit sauter avec les autres. C'est également lui qui traite la blessure de Mac Hassay à Carentan.

Johnny Rivas 
Rivas est peu vu dans le jeu, mais on parle toujours de lui comme quelqu'un qui dessine beaucoup dans son carnet, notant ses impressions. Il décède le , touché au cou par un sniper. Malgré les efforts de Corrion, personne ne peut rien pour lui.

Gary "Jazz" Jasper 
Membre de l'équipe d'armes lourdes de Baker, il manie aussi bien la mitrailleuse calibre 30 que son bazooka qu'il considère comme sa petite amie, et qu'il a surnommé Stella. Il est montré imitant Hitler et parodiant la langue allemande, de façon plutôt hilarante.

Thimoty Connor 
Il est l'assistant et le pourvoyeur de Jasper. Il porte deux bandes de cartouches en bandoulière pour la mitrailleuse. Il porte également un paquet de cigarettes sur le côté de son casque.

Nathan Holden 
Né à San Diego (Californie) Il est le nouvel opérateur radio de la section. Il est technicien de . Il porte la plus grande attention à l'efficacité des communications et des tactiques, et il remet souvent en question des méthodes ou les ordres de l'unité. Les autres ne le prennent toutefois pas trop au sérieux, car sa logique fonctionne rarement en pleine action.

Mike Dawson 
Né le  à Gainsborough (Angleterre), il se dit "bâtard d'anglais" né d'un père riche et d'une mère pauvre. Il était membre des éclaireurs du  en Normandie, il fut transféré dans la . Il ne porte jamais de casque. Croyant beaucoup au destin, il trouve beaucoup d'intérêt dans les histoires du "pistolet maudit" de Baker. On apprend dans Hell's Highway que Dawson a rencontré Leggett en Normandie avant sa mort, et lui a tout raconté sur la vérité d'Allen et Garnett.

Frank "Franky" LaRoche 
Né à Norfolk (Massachusetts), Franky est désormais le plus jeune membre de la , et pour rejoindre l'armée, il a menti sur son âge (19 ans). Il est également le seul membre de l'escouade à subir son baptême du feu en Hollande. Dans la mission " Baptême de feu", on le voit tenter de sauver une jeune Hollandaise d'Eindhoven durant le bombardement, lui donnant même son casque, et durant la mission "Trou de souris", la jeune Hollandaise en question est abattue alors qu'elle tentait de fuir et Franky meurt d'une balle perdue. Baker ramasse son casque et sa Grease gun qu'il utilise pour le reste de la mission.

Jacob Campbell 
On apprend dans Hell's Highway que Campbell est blessé à la gorge à la fin de la mission "Vendredi noir". Il fait partie de l'escouade de Hartsock.

James Marsh 
On apprend dans Hell's Highway, dans la mission "Baptême de feu", que Marsh est tué dans une embuscade alors que la première section devait les rejoindre.

Dean "Friar" Winchell 
On apprend dans Hell's Highway que Friar est tué à la fin de la mission "Vendredi noir".

Robert Sink 
Robert Frederick Sink est l'un des personnages réels du jeu. Il est né le , et il rejoint l'armée en 1923. Durant l'opération Overlord, il commande le  d'infanterie parachutée en tant que colonel. Il apparaît pour la première fois dans le jeu durant la mission "Five-Oh-Sink" (qui est d'ailleurs son surnom) de Hell's Highway. Il commande Baker, Hartsock et leurs troupes lors des opérations conjointes avec le . On peut également le voir dans la mini-série "Frères d'armes" (qui est un modèle du jeu) où il est joué par Dale Dye qui double également la voix du personnage dans la version originale du jeu.

Those We Lost : les mort dans BiA 

Voici les morts dans Brothers in Arms : https://www.youtube.com/watch?v=Q3NO2wEztUs

Composition des escouades 

En Normandie, les deux escouades font partie du  (platoon en anglais) de la compagnie F ("Fox") du  d'infanterie parachutiste ( aéroportée). Elles sont ensuite transférées, lors de l'opération Market Garden, dans un peloton de reconnaissance de la division.

1 escouade

Normandie 

Commandement : Sgt. Baker
Équipe d'assaut
Cpl. Corrion
Pfc. Courtland
Pvt. McCreary
Pvt. Desola (tué au combat)
Équipe d'appui-feu
Cpl. Hartsock (jusqu'à sa promotion en tant que Sergent, et commandant de la )
Pvt. Allen (tué au combat)
Pvt. Garnett (tué au combat)
Pvt. Obrieski (tué au combat)
Pvt. Zanovich

Hollande 

Commandement : Sgt. Baker (avec "Cheetah" en jeep)
Équipe d'assaut ("Toucan")
Cpl. Corrion
Pfc. Courtland
Pvt. Dawson
Pvt. LaRoche (tué au combat)
Équipe d'appui-feu ("Cheetah")
Cpl. Zanovich
Pvt. McCreary
T/5. Holden



Normandie 

Commandement : Sgt. Hartsock
Équipe d'assaut
Cpl. Paddock
Pvt. Winchell
Pvt. McConnell
Équipe d'appui-feu
Cpl. Campbell
Pfc. Marsh
Pvt. Paige (tué au combat)

Hollande 

Commandement : Sgt. Hartsock (avec "Zebra" en jeep)(blessé au combat, il est remplacé par Paddock promu au rang de Sergent)
Équipe d'assaut ("Zebra")
Cpl. Paddock
Pfc. Winchell (tué au combat)
Pvt. Roselli
Équipe d'armes spéciales ("Swordfish")
Cpl. Campbell
Pfc. Marsh (tué au combat)
Pfc. Jasper
Pfc. connor

Brothers in Arms
Personnage d'Ubisoft